Ferrario ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Ferrario (1908–1997), italienischer Sprinter
 Arturo Ferrario (1891–1961), italienischer Radrennfahrer
 Bill Ferrario (* 1928), US-amerikanischer Footballspieler
 Cesare Ferrario (* 1948), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Davide Ferrario (* 1956), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Fulvio Ferrario (* 1958), italienischer evangelischer Theologe
 Giuseppe Ferrario (1877–1932), italienischer Mathematiker
 Joseph Anthony Ferrario (1926–2003), US-amerikanischer römisch-katholischer Bischof
 Libero Ferrario (1901–1930), italienischer Radrennfahrer
 Moreno Ferrario (* 1959), italienischer Fußballspieler
 Paolo Ferrario (1883–1916), italienischer Ingenieur und Offizier im Ersten Weltkrieg
 Paolo Ferrario (* 1942), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Rino Ferrario (1926–2012), italienischer Fußballspieler
 Rosina Ferrario (1888–1957), italienische Pilotin
 Ruggero Ferrario (1897–1976), italienischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Ferrario-Ackermann-Reaktion